Змагання в парному розряді серед жінок проходили в рамках тенісного турніру 'Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1996.  Міхо Саекі і Юка Йосіда були чинними чемпіонками, але програли в першому колі парі Сон Хі Пак і Ші-тін Ван.

Кіміко Дате і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Емі Фрейзер і Кімберлі По з рахунком 7–6, 6–7, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сабін Аппельманс /  Наґацука Кьоко (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер /  Кімберлі По (фінал)
 Лоранс Куртуа /  Нансі Фебер (1-ше коло)
 Карін Кшвендт /  Рене Сімпсон (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Women's Doubles Draw 

Парний розряд